Der Kanton Saint-Apollinaire ist eine französische Verwaltungseinheit im Département Côte-d’Or in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Er umfasst 37 Gemeinden im Arrondissement Dijon, sein Hauptort (frz.: bureau centralisateur) ist Saint-Apollinaire.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 37 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Saint-Apollinaire